Delorme est un nom propre français.

Patronyme 

Adrien Delorme (1691-1768), ébéniste français ;
 Alain Delorme (1950-2020), chanteur français, membre du groupe belge de musique Crazy Horse ;
 Alain Delorme (1979-), photographe français ;
 Cédric Delorme-Bouchard, scénographe, concepteur lumière et metteur en scène québécois ;
 Charles Delorme (1584-1678), médecin français ;
 Christian Delorme (1950-), prêtre français ;
 Christine Delorme-Ponsard (1956-2004), écrivaine spirituelle, scénariste de bande dessinée ;
 Claude Delorme (1912-1983), homme politique français ;
 Colonel Delorme, officier français ;
 Danièle Delorme (1926-2015), actrice française ;
 Edmond Delorme (1847-1929), médecin militaire et chirurgien français ;
 Émilie Delorme (née en 1975), première femme à diriger le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
 Geoffroy Delorme, photographe et écrivain français.
 Gilles-Philippe Delorme (né en 1944), journaliste et animateur d'émissions télévisées d'information, écrivain et comédien ;
 Guillaume Delorme (né en 1978), acteur et animateur français ;
 Guillaume Marie Delorme (1700-1782), architecte, paysagiste et hydraulicien français ;
 Guy Delorme (1929-2005), acteur et cascadeur français ;
 Hugues Delorme (1868-1942), poète, humoriste, dramaturge et journaliste français ;
Isabelle Delorme (1900-1991), pianiste, compositrice et pédagogue canadienne ;
 Jean-André Delorme (1829-1905), sculpteur, second Prix de Rome en 1857; 
 Jean-Baptiste Delorme (1865-1950), homme politique français ;
 Jean Demesvar Delorme (1831-1901), homme politique et écrivain haïtien ;
 Louis Delorme (1824-1895), homme politique québécois ;
 Marion Delorme (1611-1650), courtisane française ;
 Olivier Delorme (né en 1958), écrivain français ;
 Patrick Delorme, mathématicien français ;
 Paul Delorme, physicien et chimiste qui deviendra industriel ;
 Pierre Delorme (1757-1835), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Philibert Delorme (1518-1570), architecte français ;
 Philippe Delorme (né en 1960), historien et journaliste français ;
 Pierre Claude François Delorme (1783-1859), peintre français ;
 Raphaël Delorme (1885-1962), peintre français ;
 René Delorme (), sculpteur français ;
 Sébastien Delorme, acteur de télévision et cinéma québécois ;
 Stéphane Delorme (né en 1974), journaliste français, critique de cinéma ;
 Wendy Delorme (née en 1979), femme de lettres, performeuse, actrice pornographique de films lesbiens et queer, militante LGBT, professeure en sciences de la communication et traductrice française.

Pseudonyme 
 Joseph Delorme, pseudonyme adopté par Sainte-Beuve pour la publication d'un recueil de jeunesse : Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme, qu'il prétendait avoir simplement recueilli.

Titre 

 Marion de Lorme (1831), drame de Victor Hugo inspiré de la courtisane.

Entreprise 
 Yves Delorme,  marque de linge de maison française haut de gamme.

Patrimoine 
 La maison Delorme est une ancienne ferme du  située à Beynost dans l'Ain.

Patronyme français